Le World Championship Tour (WCT) organisé par l'Association des surfeurs professionnels (ASP) est le championnat du monde de surf réunissant les meilleurs surfeurs professionnels.

Avant la création du WQS

Hommes 1979-1992
Le tableau ci-dessous résume les saisons 1979 à 1992, ou les surfeurs professionnels et amateurs (sur invitation) étaient rèunis. Seuls les professionnels étaient payés.

Femmes 1979-1996
Le tableau ci-dessous résume les saisons 1979 à 1996, ou les surfeuses professionnelles et amateurs (sur invitation) étaient rèunies. Seuls les professionnelles étaient payées.

Compétition de surf